Вторая лига Чехии по футболу 2007/2008 — Пятнадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Богемианс Прага» и «Марила Пршибрам».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте livesport.cz 

2007/2008
Спорт в Чехии в 2007 году
Спорт в Чехии в 2008 году